La tabella seguente riporta le 184 dispense pubblicate nella prima serie delle Famiglie celebri italiane, considerando come termine dell'opera il completamento di casa Savoia nel 1883.

Dopo la morte di Pompeo Litta Biumi nel 1852, a partire dalla dispensa n. 136 (completamento della famiglia Malaspina) l'opera fu continuata da Luigi Passerini Orsini de' Rilli e Federico Odorici (già collaboratori del Litta) e Federico Stefani; dopo il 1873 si aggiunsero contributi di Francesco di Mauro di Polvica e di Costantino Coda.

Per le famiglie pubblicate in più dispense è indicato il numero della parte; il collegamento alla versione digitale online è riportato solo nella prima dispensa della singola famiglia.

Il numero di tavole e di illustrazioni si riferisce al totale per la singola famiglia.

Note

Voci correlate 
 Famiglie celebri italiane
 Dispense della seconda serie delle Famiglie celebri italiane

Genealogia